Рустициан — мужское имя. Известные носители:
 Рустициан — святой
 Рустициан —  (ранее 411 — после 416)
 Рустициан I — епископ Брешиа (конец VI века), святой
 Рустициан II — епископ Брешиа (начало VIII века)

Примечания